Müllerburg ist ein Familienname:
 Wolfram Müllerburg (1906–1980), deutscher Politiker (CDU), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin

Müllerburg steht für
 Alte Müllerburg, Oerlinghausen, Nordrhein-Westfalen 
 Haus Müllerburg, Kulturdenkmal in Berlin-Westend

Siehe auch:
 Müllerberg
 Mühlburg